

События 
 Консулы: Публий Сервилий Ватия Исаврик (плебей) и Аппий Клавдий Пульхр (патриций); проконсулы: Гай Клавдий Марцелл (на Сицилии), Гай Клавдий Нерон (в Азии) и Марк Домиций Кальвин (в Ближней Испании); преторы: Гай Косконий, Гней Октавий, Квинт Калидий, Луций Манлий и Луций Фаберий; плебейские эдилы: Гней Ауфидий Орест, Луций Лициний Лукулл Понтийский и Марк Теренций Варрон Лукулл; квесторы: Квинт Петилий и Луций Гиртулей (в Ближней Испании); проквестор: Гай Публиций Маллеол (в Киликии); монетные триумвиры: Гай Невий Бальб и Тиберий Клавдий Нерон.
 Квинт Цецилий Метелл Пий направлен в Дальнюю Испанию для борьбы против Сертория.
 Луций Лициний Лукулл и его брат Марк Теренций Варрон Лукулл служат эдилами.
 Сулла объявляет о сложении с себя диктаторских полномочий и удаляется к частной жизни. Он не контролирует выборы консулов следующего года, вследствие чего консулом следующего года при поддержке Помпея избран противник Суллы Марк Эмилий Лепид.
 Цицерон изучает ораторский стиль аттицизма в Афинах и на Родосе.

Родились 
 5 августа — Туллия Цицеронис (ум. 45 до н. э.), дочь Цицерона и Теренции, трижды выходившая замуж за консулов и проконсулов Рима;
 79, ок. — Луций Корнелий Бальбилл (ум. после 13 до н. э.), квестор Дальней Испании под командованием Гая Азиния Поллиона в 44 до н. э. Племянник консула-суффекта 40 до н. э. Луция Корнелия Бальба.

Скончались 
 Луций Торий Бальб, монетный триумвир 105 до н. э. Служил легатом у Цецилия Метелла в Дальней Испании, где был убит серторианцами;
 79, ок. — Гай Публиций Маллеол, квестор 80 до н. э. Служил проквестором у Гнея Долабеллы в Киликии, где и скончался.

См. также

Примечания